Prywatka 2 (La Boum 2) – francuski film z 1982 w reżyserii Claude’a Pinoteau
 Prywatka 2 (House Party 2) – amerykański film z 1991 w reżyserii George’a Jacksona, Douga McHenry’ego